Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2012/2013 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (2010/11 и 2011/12). Этот рейтинг является определяющим показателем в распределении сеяных мест практически на все турниры данного сезона, проводимые до первого пересчёта очков.

Официальный рейтинг был опубликован по завершении последнего рейтингового турнира сезона 2011/12 — чемпионата мира. Ниже представлена полная версия рейтинга.

Рейтинг

Примечания

Ссылки 

 Официальный рейтинг на snooker.org  
 Официальный рейтинг на World Snooker  

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
2012 год в снукере